Грушеваха (), село, 
Грушевахский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320482001. Население по переписи 2001 г. составляет 860 (387/473 м/ж) человек.

Административный центр Грушевахского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Степок.

Географическое положение 
Село Грушеваха находится на правом берегу канала Днепр-Донбасс, в месте, где для этого используется русло реки Берека, есть мост.
На северо-востоке заболоченные луга с озёрами.
Село пересекает балка Широкая, по которой протекает пересыхающий ручей.
Рядом проходят автомобильные дороги , .

История 
 Курганные погребения ямной культуры (вторая половина III тыс. до н.э.).
 1786 - дата первого упоминания с. Грушеваха.

Экономика 
 В селе есть несколько молочно-товарных, свино-товарная и птице-товарная фермы.

Культура 
 Школа
 Клуб

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам.

Религия 
 Свято-Николаевский храм.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района